Katja Koren – ex sciatrice alpina slovena
Kristijan Koren – ciclista su strada sloveno
Robert Koren – calciatore sloveno
Ziv Koren – giornalista e fotografo israeliano